El topónimo gallego Cereixa (en español Cereza) puede referirse a varios lugares de Galicia:
Cereixa, parroquia del municipio de A Pobra do Brollón.
Cereixa, lugar de la parroquia de Erbecedo, en el municipio de Coristanco.
Río Cereixa, también llamado río Saa, afluente del Cabe.